Fengti kan avse följande platser i Kina:

 Fengtai, Fengtai Qu – stadsdistrikt i Peking
 Fengtai, Huainan,  Fengtai Xian – härad i Anhui-provinsen
 Fengtai (ort i Kina), Fengtai Zhen – köping i Tianjins storstadsområde
 Fengtai Ding – kulle i Shandong-provinsen

Se även
 Fengtai Shan – flera berg